Kunigunde von Baden ist der Name folgender Personen:

 Kunigunde von Baden (1265–1310), Prinzessin von Baden und durch Heirat Gräfin von Zollern und Gräfin von Wertheim
 Kunigunde von Eberstein, durch Heirat Markgräfin von Baden
 Kunigunde von Brandenburg-Kulmbach (1523–1558), Prinzessin von Brandenburg-Kulmbach und durch Heirat Markgräfin von Baden